Pressurizador é um dispositivo (Máquina), cuja função é aumentar a pressão de um fluido (líquido ou gás), reduzindo assim seu volume.

Mecânica
Mecânica de fluidos